Ytterbyn (Sandviken), een plaats in de Zweedse gemeente Sandviken
Ytterbyn (Vännäs), een plaats in de Zweedse gemeente Vännäs